Frédéric Regnault de La Susse (1788-1860) : vice-amiral français ;
 Jean Susse (?) : éditeur français ;
 Léon Susse (1844-1910) : skipper français.

Entreprise 
 Fonderie Susse